Cette page rassemble les homonymie de prénoms.

 Maria Antonia (ou  Marie-Antoinette) peut correspondre à :
 Marie-Antoinette d'Autriche (1669-1692) fille de Léopold Ier de Habsbourg et Marguerite-Thérèse d'Autriche.
 Maria Antonia Pereira y Andrade (1700-1760) carmélite, fondatrice du couvent de Saint-Jacques de Compostelle.
 Marie-Antoinette de Bavière (1724-1780) fille de Charles VII, empereur romain germanique et Marie-Amélie d'Autriche.
 Marie-Antoinette d'Espagne (1729-1785) fille de Philippe V d'Espagne et d'Élisabeth Farnèse.
 Marie-Antoinette d'Autriche, (1755-1793) fille de François Ier, empereur romain germanique et de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche
 Marie-Antoinette de Waldstein-Wartenberg (1771-1854) mère de Maria Antonia Koháry de Csábrág
 Marie Antoinette de Bourbon-Parme (1774-1841) fille de Ferdinand I de Parme et de Marie-Amélie de Habsbourg-Lorraine.
 Marie-Antoinette de Bourbon-Naples (1784-1806) fille de Ferdinand I des Deux-Siciles et de Marie-Caroline d'Autriche.
 Maria Antonia Koháry de Csábrág (1797-1862) fille de Ferencz József Koháry de Csábrág et Maria Antonia de Waldstein-Wartenberg
 Marie-Antoinette de Bourbon-Siciles (1814-1898)  fille de François Ier des Deux-Siciles et Marie-Isabelle d'Espagne
 Marie-Antoinette de Bourbon-Siciles (1851–1938) de François de Paule de Bourbon-Siciles et Marie Isabelle de Habsbourg-Toscane.
 Marie-Antoinette de Habsbourg-Toscane (1858–1883) fille de Ferdinand IV de Toscane et d'Anne Marie de Saxe.
 Maria Antonia du Portugal (1862-1959) fille de Miguel I du Portugal et Adélaïde de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.
 Marie-Antoinette de Habsbourg-Toscane (1874-1891) fille de Charles Salvator de Habsbourg-Toscane et Marie-Immaculée de Bourbon-Siciles
 Marie-Antoinette des Deux-Sicile (1898-1957) fille du prince Ferdinand-Pie, duc de Calabre et de la princesse Marie de Bavière
 Marie-Antoinette de Habsbourg-Toscane (1899-1977) fille de l'archiduc Léopold Salvator de Habsbourg-Toscane et de l'Infante Blanche de Bourbon

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom